Uppenbarelsekyrkan kan syfta på:

 Uppenbarelsekyrkan, Hägersten – en kyrka i Stockholms stift
 Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden – en kyrka i Saltsjöbaden i Stockholms stift